Holubice est un toponyme qui peut désigner :

Holubice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Holubice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Autres 
 Holubice, un film tchèque de František Vláčil sorti en 1960.

Homonymie de localités en  Tchéquie